Бе́лая ака́ция — неверные с ботанической точки зрения названия некоторых видов растений:

 Белая акация — общеупотребительное русское название дерева Робиния ложноакациевая ().
 Акация белая (, также ) — дерево, единственный представитель рода .

В культуре 
 «Белая акация» — неоконченная оперетта Исаака Дунаевского по пьесе Владимира Масса и Михаила Червинского (1955).
 «Белая акация» — фильм Георгия Натансона, экранизация одноимённой оперетты (СССР, 1957).

См. также 
 Акация